Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Porsche Tennis Grand Prix 2013 nastoupilo dvacet osm hráček. Nejvýše nasazenou tenistkou byla Ruska Maria Šarapovová, která figurovala na druhém místě žebříčku WTA.

Titul v soutěži dvouhry obhájila Maria Šarapovová, která ve finále přehrála čínskou světovou pětku a druhou nasazenou Li Na ve dvou sadách 6–4 a 6–3. K finanční prémii získala také vůz Porsche 911.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Maria Šarapovová (vítězka)
  Li Na (finále)
  Angelique Kerberová (semifinále)
  Sara Erraniová (2. kolo)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová (1. kolo)
  Caroline Wozniacká (1. kolo)
  Naděžda Petrovová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Barthel
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= L Šafářová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Ivanovic
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= A Petkovic
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= D Pfizenmaier
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= N Petrova
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Pavljučenkova
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= J Makarova
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Švedova
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= R Vinci
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= {{nowrap| C Suárez Navarro}}
| RD1-score15-1=78
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= C Wozniacki
| RD1-score16-1=66
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= M Šarapova
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=63
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= L Šafářová
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=77
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Ivanovic
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= N Petrova
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= A Kerber
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A Pavljučenkova
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Švedova
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01={{nowrap| M Šarapova}}
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= A Ivanovic
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= A Kerber
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= J Švedova
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=62
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= S Stosur
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Janković
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=
| RD1-team03= S Lisicki
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= N Burnett
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= S Errani
| RD2-score04-1=0
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=1

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= P Kvitová
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Görges
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= M Lučić-Baroni
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Li Na
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= S Lisicki
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2013
WTA Tour 2013